Armadillo – mammifero xenartro
 Armadillo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Armadillo – personaggio dei fumetti di Zerocalcare